|-
| 155401 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155402 - ||  || 18 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155403 - ||  || 19 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155404 - ||  || 22 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155405 - ||  || 14 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155406 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155407 - ||  || 14 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155408 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155409 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155410 - ||  || 15 februarie 1996 ||  || , 
|-
| 155411 - ||  || 28 februarie 1996 || Cloudcroft || 
|-
| 155412 - ||  || 20 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155413 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 155414 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 155415 - ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155416 - ||  || 17 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155417 - ||  || 5 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155418 - ||  || 19 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155419 - ||  || 10 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155420 - ||  || 4 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155421 - ||  || 9 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155422 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155423 - ||  || 10 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155424 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155425 - ||  || 3 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155426 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 155427 - ||  || 1 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155428 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 155429 - ||  || 29 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155430 - ||  || 7 iulie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155431 - ||  || 30 august 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 155432 - ||  || 25 septembrie 1997 ||  || , 
|-
| 155433 ||  || 18 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 155434 ||  || 3 noiembrie 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 155435 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155436 - ||  || 28 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155437 - || 1998 DE || 17 februarie 1998 ||  || 
|-
| 155438 Velásquez || 1998 DV || 18 februarie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 155439 - ||  || 21 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155440 - ||  || 21 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155441 - ||  || 24 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 155442 - ||  || 18 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155443 - ||  || 17 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155444 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155445 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155446 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155447 - ||  || 19 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155448 - ||  || 24 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155449 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155450 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155451 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155452 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155453 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155454 - ||  || 19 iunie 1998 || Caussols || 
|-
| 155455 - ||  || 29 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155456 ||  || 27 august 1998 ||  || 
|-
| 155457 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 155458 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155459 - ||  || 12 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155460 - ||  || 14 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155461 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155462 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155463 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155464 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155465 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155466 ||  || 17 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 155467 - ||  || 21 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155468 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 155469 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155470 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155471 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155472 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155473 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155474 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155475 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155476 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155477 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155478 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155479 - ||  || 13 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 155480 - ||  || 13 octombrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 155481 - ||  || 14 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155482 - ||  || 10 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155483 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 155484 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155485 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155486 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155487 - ||  || 27 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 155488 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155489 - ||  || 9 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155490 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 155491 - ||  || 24 decembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 155492 - ||  || 8 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155493 - ||  || 16 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155494 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 155495 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 155496 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 155497 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 155498 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 155499 - ||  || 14 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155500 - ||  || 15 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-